Лутсу (Lutsu) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Лутсу — село у волості Валґа повіту Валґамаа.
 Лутсу  — село у волості Козе повіту Гар'юмаа.
 Лутсу  — село у волості Пилва повіту Пилвамаа.